Латэм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Латэм, Линн Мари — американский сценарист, продюсер и творческий консультант.
 Латэм, Луиз (1922—2018) — американская актриса.